Гереро има више значења:

 Гереро
 Општина Гереро (Коавила), општина у савезној држави Коавила у Мексику
 Гереро (Гереро, Коавила), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Гереро, Естасион Идрометрика (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Општина Гереро (Чивава), општина у савезној држави Чивава у Мексику
 Гереро, Гранха (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Гереро (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гереро, Герерито (Арселија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Гереро (Сантијаго де Анаја), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Гереро (Аколман), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Гереро (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Гереро (Чалкатонго де Идалго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Гереро (Плума Идалго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Гереро, Колонија Гереро (Сан Педро Теутила), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Гереро (Санта Круз Итундухија), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Гереро (Либрес), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Гереро (Сан Сиро де Акоста), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Гереро (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Општина Гереро (Тамаулипас), општина у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Гереро (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Гереро (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику